Вигилянский — семинаристская фамилия от латинского vigil, «бдительный» или же от вигилии, латинского названия всенощного бдения)
 Аполлинарий (Вигилянский) (в миру Алексей Фёдорович Вигилянский, при рождении Васильев; около 1795—1858) — епископ Русской православной церкви, епископ Чигиринский.
 Вигилянский, Владимир Николаевич (род. 1951) — русский публицист и литературный критик; протоиерей Русской православной церкви.